OLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Columbus Municipal (Nebraska), Stati Uniti